

Стоберна — село в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стоберна — село в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства